Ел Ангар има више значења:

 Ел Ангар (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ангар (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику